Дерть — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дерть — деревня в Червенском районе Минской области.

Украина 
 Дерть — село в Рокитновском районе Ровненской области.